Ю́рий Геó‎ргиевич Казачé‎нко (род. 9 мая 1935 г., станица Анастасиевская, Азово-Черноморский край, РСФСР) — русский инженер, партийный, хозяйственный и общественный деятель СССР и Казахстана.

Биография 
Окончил Грозненский нефтяной техникум (1958). В 1958—1962 годах работал на добыче нефти мастером и оператором в Макате. В 1962—1965 гг. — на нефтегазовом промысле Шубаркудук объединения «Казахстаннефть». В 1965—1972 гг. — главный инженер НГДУ «Кенкиякнефть» .

С 1972 по 1988 годы — на партийной, советской работе. Секретарь районного комитета Коммунистической партии Казахстана, первый секретарь Мангышлакского обкома партии, председатель облисполкома.

С 1995 года — торговый представитель Казахстана в России. С 2004 года — пенсионер.

Депутат Верховного Совета Казахской ССР.

Награды 
Дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Источники 

Председатели Мангышлакского облисполкома
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Первые секретари Мангышлакского обкома КП Казахстана
Делегаты XXVII съезда КПСС